— это небольшой коорбитальный астероид Марса, который движется примерно по той же орбите, что и сама планета, не приближаясь и не удаляясь от неё. Он был открыт 15 марта 2001 года в рамках проекта LINEAR, созданного для систематического открытия, изучения и отслеживания орбит и характеристик околоземных астероидов, в обсерватории близ города Сокорро на юго-западе США.

См. также 
 Список астероидов (26601—26700)
 Классификации малых планет

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые в рамках проекта LINEAR